Старое Ильдеряково (,) — село в Аксубаевском районе Республики Татарстан.

География 
Расположено в месте впадения реки Уишь в Малую Сульчу, в 6-7 км к северо-востоку от посёлка Аксубаево. К востоку от села расположено село Новое Ильдеряково.

История 
Основано в 1703 году. В 2007 году была проложена асфальтовая дорога до кладбища. У чувашей Аксубаевского района сохранилась легенда о трех братьях: Акспае, Ильдереке и Ендрусе, основавших селения Аксубаево, Ильдеряково и Енорускино. Известно в районе своими спортсменами.

Население 
Основное население — чуваши (низовые чуваши — анатри). Также имеются русские.

Примечания 

Населённые пункты Аксубаевского района